Concejo (à ne pas confondre avec ) désigne, en Espagne et dans certains pays de langue espagnole, plusieurs entités territoriales.

En Espagne 
 , dans les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique durant le Haut Moyen Âge, un concejo désigne une assemblée d'habitants de localités qui participaient au gouvernement de ces localités.
 , nom donné à une commune dans les Asturies ( dans les autres communautés autonomes). Les concejos sont divisés en parroquias (paroisses « civiles »).Ces concejos ont également existé en Cantabrie jusqu'en 1822.En Galice, commune se dit municipio ou concello en espagnol, et conceyu en galicien.Au Portugal, au Cap-Vert, ainsi qu'au Brésil, commune se dit conselho.
 En Alava et en Navarre, ainsi que dans certaines provinces de la communauté de Castille et León, les concejos sont des villages ou hameaux possédant un certain degré d'autonomie, mais intégrés à une commune, dite composée en Navarre (municipio compuesto), dotée de personnalité juridique et d'un conseil municipal. Ils constituent un vestige du passé, et sont souvent d'anciennes communes, converties et regroupées en raison de leur modestie. Ces concejos ont été réglementés par la loi du  (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local), qui autorise les communautés autonomes à procéder à la création ou suppression d'entités territoriales infra-municipale, parmi lesquelles lesdits concejos (d'autres formes administratives identiques existent en Espagne, avec des noms changeant selon les lieux et les époques d'implantation). Ils sont dotés d'organes délibératifs propres, élus au suffrage universel, mais soumis au contrôle de la municipalité de rattachement.
 Concejo de Navarre, description des concejos de Navarre.
 Concejo d'Alava, description des concejos d'Alava.
 Dans la province de Burgos, les concejos sont des entités territoriales regroupées en partidos, eux-mêmes regroupés au sein d'une mérindade (nom local pour commune ou municipalité), dirigée par un maire. Chaque concejo est dirigé par un regidor.
  (concejo ouvert) : système d'organisation municipale en Espagne pour des petites communes de moins de cent habitants.
 Concejo de la Mesta, association de propriétaires de troupeaux transhumants de Castille, créée en 1273.

En Argentine 
 , nom du pouvoir législatif dans les communes d'Argentine.

Au Chili, en Colombie, au Pérou 
 , nom donné au conseil municipal dans ces pays.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisation territoriale de l'Espagne
 Commune (Espagne)

Subdivision en Espagne